Frydman bezeichnet:
 Frydman (Łapsze Niżne), Ortschaft in Südpolen

Frydman ist der Familienname folgender Personen:

 Dsmitryj Frydman (* 1981), weißrussischer Sommerbiathlet 
 Lucio Frydman (* 1965), israelischer Chemiker
 Maurice Frydman (1901–1976), indischer Unabhängigkeitskämpfer
 Paulino Frydman (1905–1982), polnisch-argentinischer Schachmeister 

Siehe auch:
 Marcell Frydmann (1847–1906), österreichischer Jurist und Journalist